Siirala ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Siirala (* 1979), finnischer Pianist
 Elina Siirala (* 1983), finnische Musikerin